«Тайна острова чудовищ» (; иные русскоязычные названия «Загадка острова сокровищ», «Остров чудовищ») — американо-испанский приключенческий фильм с элементами комедии 1981 года режиссёра Хуана Пике Симона. Фильм является вольной экранизацией произведений Жюля Верна «Таинственный остров» и «Школа Робинзонов». Премьера фильма состоялась 3 апреля 1981 года. В советский кинопрокат фильм вышел в 1985 году под названием «Тайна острова чудовищ».

Сюжет 
Уильям Т. Колдеруп, богатый человек, заправляющий миллионами, предлагает Джеффу Моргану жениться на его дочери Мэг. Однако Морган отклоняет предложение, мотивируя свою позицию тем, что он ещё молод и не так уж и много повидал на своём веку, а брак и вовсе отнимет у него свободу. Колдеруп принимает решение и спонсирует путешествие Моргана по всему миру в надежде что последний, после окончания путешествия, женится на его дочери. Также, помимо судовой команды, к Моргану присоединяется профессор Томас Артелет. После некоторого времени корабль отплывает навстречу приключениям.

Последние не преминули себя долго ждать — в одну из ночей главные действующие лица просыпаются от непонятных толчков и обнаруживают, что вся команда мертва. Вскоре они обнаруживают убийц — рыбоподобных чудовищ, которые начали погоню за выжившими. Последние покидают корабль, а волны прибивают их к берегам с виду пустынного острова. Однако остров не такой уж и пустынный: помимо различного рода чудовищ, на нём находятся пираты и людоеды.

В ролях 
 Теренс Стэмп — Taскинар / Скиннер
 Питер Кашинг — Вильям Колдеруп
 Ян Сера — Джефф Морган
 Дэвид Хаттон — профессор Томас Артелект
 Гаспар Ипуа — Карефинату
 Бланка Эстрада — Доминика Бланшар
 Ана Обрегон — Мег Холлани
 Франк Брана — Бирлинг
 Пол Нэши — Флинт
 Жерар Тичи — капитан Туркотт

См. также

Литература 
 Михалкович В. Пришли страсти-мордасти // Советский экран. 1985. № 20. С. 11.

Примечания

Ссылки 

Приключенческие фильмы Испании
Фильмы ужасов Испании
Фильмы ужасов 1981 года
Экранизации произведений Жюля Верна
Фильмы о моряках
Фильмы Испании 1981 года